El Gran Premio del Europa de 1994 fue la última prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar el fin de semana del 7 al 9 de octubre de 1994 en el Circuit de Catalunya.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de Europa de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1994
Deporte en España en 1994